Madness Men è un duo musicale composto da Andrea Pallaoro e Luca Berno che compone musica orchestrale di genere Colonna sonora formatosi nel 2016.

Storia 
Il duo si è conosciuto grazie alla collaborazione in alcuni piccoli gruppi indipendenti di genere Rock.

Dopo aver suonato in diversi concerti sul territorio ed aver lavorato ad un EP di canzoni inedite, il tastierista Andrea Pallaoro e il chitarrista Luca Berno decidono di avviare un nuovo progetto.

All'inizio il duo si dedicò alla realizzazione di Videogiochi indie per i quali composero le colonne sonore.

Dopo aver composto l'intera colonna sonora del videogioco Find The Treasure ed aver scoperto la passione per il genere Colonna sonora i due si dedicarono alla produzione del loro primo album inedito Madness Men, uscito poi nel 2020.

Il 5 Luglio 2022 è uscito il secondo album intitolato The Journey.

Discografia 
I Madness Men contano all'attivo due album, il primo Madness Men ed il secondo The Journey.

Il primo, pubblicato nel 2020, conta 13 tracce per una durata di circa 46 minuti.

Il secondo, pubblicato nel 2022, conta sempre 13 tracce per una durata di circa 50 minuti.

Madness Men 
L'album Madness Men è stata la prima pubblicazione del gruppo, contenente tracce principalmente orchestrali ed alcune più incentrate sull'utilizzo di effetti digitali o ritmiche appartenenti a generi come il Rock, Rock alternativo e con qualche accenno al Heavy metal.

The Journey 
L'album The Journey è la seconda pubblicazione del gruppo, contenente tracce principalmente orchestrali e altre con suoni, ritmiche e struttre Rock, Rock alternativo e Heavy metal.

Altri progetti 

 Find The Treasure videogioco indie sviluppato da Madness Men

Collegamenti esterni 

 Madness Men su Hearnow
 Find The Treasure su Steam (informatica)
 Madness Men su Spotify
 Madness Men su Apple Music
 Madness Men su Deezer
 Madness Men su YouTube
 Madness Men su Facebook
 Madness Men su Instagram